Dies ist eine Liste der Städte in Lettland. Sie führt alle Gebietskörperschaften auf, die den Titel Stadt tragen und ordnet diese absteigend nach ihrer Einwohnerzahl.

Städte und Stadtrechte 
2016 gab es in Lettland insgesamt 76 Städte mit einer Größe zwischen mehr als 1.000 und weniger als 750.000 Einwohnern. Die größte und zugleich älteste Stadt in Lettland ist Riga. Riga ist zudem die mit Abstand größte Agglomeration mit 882.272 Einwohnern (2005). Damit konzentrieren sich rund 40 % der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. Die kleinste Stadt Lettlands ist Durbe mit 561 Einwohnern (2016).

„Stadt“ wird dabei im rechtlichen Sinne verstanden, insofern einem Ort das Stadtrecht förmlich verliehen wurde. Deshalb sind für jede Stadt das Gründungsjahr und das Jahr der Stadterhebung angegeben. Von den 76 Städten erhielten 56 den Titel erst im Laufe des 20. Jahrhunderts. Davon entfallen acht auf die Zeit der Oktoberrevolution, 23 auf die Zeit der ersten Unabhängigkeit Lettlands und vier auf die Zeit der Sowjetunion. Nach der erneuten Unabhängigkeit Lettlands wurden weitere 21 Ortschaften zu Städten.

Insofern für die Aufnahme in diese Liste „Stadt“ rechtlich definiert ist und nicht siedlungsgeographisch, fehlen einige Gemeinden insbesondere im Umland von Riga, die zwar ein (klein-)städtisches Gepräge haben, jedoch „nur“ den Status einer Gemeinde. Umgekehrt enthält die Liste kleine Orte von dörflichem Gepräge, die jedoch im Laufe der Geschichte das Stadtrecht erhielten und behielten.

Zur Tabelle 
Die folgende Tabelle verzeichnet die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) am 12. Januar 1989, am 31. März 2000 und am 1. März 2011. Dahinter folgt der übergeordnete Bezirk, zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Riga und die Städte Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne und Ventspils besitzen als sogenannte „unabhängige Republik-Städte“ einen Sonderstatus und gehören keinem Bezirk an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich jeweils auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Liste deutscher Bezeichnungen lettischer Orte

Weblinks 
 Zentrale Behörde für Statistik der Republik Lettland: Ergebnisse der Volkszählung im Jahre 2011, abgerufen am 7. Juli 2016 (lettisch und englisch)

Fußnoten 

!
Lettland